Berolina steht für:

 Berolina, die Stadtallegorie von Berlin
 Berolina (Automarke)
 Berolina (Musikpreis), ein Musikpreis
 Berolina (Radsportteam)
 Berolina (Zug), Zugverbindung zwischen Berlin und Warschau
 (422) Berolina, ein Asteroid 
 Berolina (Tanz)

Berolina als Namensbestandteil

Bauwerke:
 Haus zur Berolina, Berlin
 Berolinahaus, Berlin
 Berolina-Brunnen in München
 Hotel Berolina, Berlin

Schiffe:
 Berolina (Schiff, 1908)
 Berolina (Schiff, 1950)
 Berolina (Schiff, 1987)

Sonstiges:
 Berolina Stralau, Fußballverein
 GBS Berolina-Wagen Straßenbahntriebwagen
 Schachverein Berolina Mitte
 Zirkus Berolina
 Berolina-Bauer, eine Märchenschachfigur, siehe Märchenschach#Berolina-Bauer
 Schlaraffenreych Berolina (Ortsverein der Schlaraffia in Berlin)